Ондавка може бити:

 Ондавка (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Ондавка (река), река у Словачкој, лева притока реке Ондаве